Ту́ношна

 Туношна (река) — река в Гаврилов-Ямском, Некрасовском и Ярославском районах Ярославской области.
 Туношна (село) — село в Ярославском районе, административный центр Туношёнского сельского поселения.
 Туношна (аэропорт) — международный грузо-пассажирский аэропорт федерального значения Ярославль (Туношна).